Jun-young, também escrito Joon-young, é um prenome masculino coreano. Foi o décimo nome mais popular para meninos na Coreia do Sul em 1980, subindo para o sexto lugar em 1990.

Pessoas com este nome incluem:
 Lee Jun-Young (1982), futebolista sul-coreano
 Seo Jun-young (1987), ator sul-coreano

Ver também 
 Lista de prenomes coreanos

Desambiguações de prenomes
Prenomes coreanos